Алнас:
 «Алнас» — футбольный клуб из Альметьевска.
 «Римера-Алнас» — предприятие в Альметьевске (прежнее название — «Алнас»).